peut se référer à :

Patronyme 
Kaburaki est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1977-), footballeur japonais ;
  (1968-), coureur de trail japonais ;
  (1944-), joueur de baseball japonais.

Astronomie 
 (6464) Kaburaki, astéroïde découvert en 1994 et nommé après .

Zoologie 
 , genre de vers plats décrit en 1925.

Voir aussi